Heracleum vescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Ernst Gottlieb von Steudel. Heracleum vescens ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
vescens